Ločljívost ima več pomenov.

 ločljivost optičnih inštrumentov (ločljivost optičnih naprav)
 ločljivost daljnogleda
 ločljivost mikroskopa
 ločljivost očesa
 optična ločljivost
 ločljivost slike, podatek o tem, kako podrobna je računalniška slika.
 ločljivost zaslona
 kotna ločljivost